Премия «Спутник» за лучший мини-сериал или телефильм, присуждаемая Международной пресс-академией, вручается ежегодно с 1996 года. В периоды с 1999 по 2010 и с 2014 по 2015 годы премия была разделена на две подкатегории: «Лучший телефильм» и «Лучший мини-сериал»; в 2016 году эти подкатегории были объединены в одну, а в 2017 году — вновь разделены.

Лауреаты и номинанты 
В расположенных ниже таблицах находятся названия победителей и номинантов на премию «Спутник» лучший мини-сериал или телефильм.

1990-е

2000-е

2010-е

2020-е

См. также 
 Премия «Золотой глобус» за лучший мини-сериал или телефильм
 Премия «Эмми» за лучший мини-сериал
 Премия Ассоциации телевизионных критиков за выдающиеся достижения в драме
 Премия Ассоциации телевизионных критиков за выдающиеся достижения в комедии

Примечания

Ссылки 
 Сайт премии 
 Списки победителей на сайте imdb 

Премия «Спутник»